Kärnan kan syfta på:

 Kärnan – medeltida tornborg i Helsingborg
 Kärnan (supporterklubb) – fotbollsklubben Helsingborgs IF:s supporterklubb
 Kärnan AB – företag i Helsingborg, med inriktning mot leksaker, numera hopslaget med Egmont Serieförlaget under namnet Egmont Kärnan
 Kärnan - ett varumärke för cyklar, mopeder och motorcyklar, tillverkade av AB E.O. Jönsson, Hälsingborg.
 Kärnan (köpcentrum) – köpcentrum i centrala Östersund
 Jordkärnan – den innersta delen av jordens inre

Se även
 Kärna